Die Liste der Gedenktafeln in Berlin-Kreuzberg enthält die Namen, Standorte und, soweit bekannt, das Datum der Enthüllung von Gedenktafeln.

Die Liste ist nicht vollständig.

Kreuzberg

Einzelnachweise 

!
!Gedenktafeln in Kreuzberg